Regentnavnet "Frederik 5." kan henvise til:

 Frederik 5. af Pfalz (1596 – 1632)
 Frederik 5. af Danmark (1723 – 1766)

Se også 
Frederik V (rytterstatue)